Mene mene tekel ufarsin, raadselachtig  schrift op de muur, beschreven in Daniël 5:25
Mene Tekel (Nescio), toevoeging aan roman van Nescio
Mene Tekel (documentaire), documentaire van Pieter Fleury uit 1997 over allochtonen in de Amsterdamse brandweer